Ključ est un toponyme qui peut désigner :

Localités 
en Bosnie-Herzégovine
Ključ, une ville et une municipalité situées dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ključ, un village situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Ključ, une localité située dans la municipalité de Drniš, comitat de Šibenik-Knin ;
Ključ, une localité située dans la municipalité de Novi Marof, comitat de Varaždin ;
en Serbie
Ključ, un village situé dans la municipalité de Mionica, district de Kolubara.

Autres 
Ključ, une région située au nord-est de la Serbie ;
la forteresse de Ključ, à Ključ, dans la municipalité de Ključ, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.
 Ključ, film serbe de Marko Sopic sorti en 2019